Pactar con el diablo se puede referir a:

 El pacto con el Diablo como referente cultural muy extendido en la civilización occidental, mediante el que una persona llegaría a acuerdos con un demonio.
 Pactar con el diablo (The Devil's Advocate) (1997), película de con Keanu Reeves y Al Pacino.